L'adjectif cendré qualifie ce qui a la couleur gris sombre de la cendre.
 Le Cendré ou Sphinx chauve-souris (Hyles vespertilio) est une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Sphingidae.
 La Cendrée ou Acidalie décorée (Scopula decorata) est une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Geometridae.

Voir aussi